Die Saratowsche Deutsche Zeitung war eine deutschsprachige Zeitung, die 1864 bis 1866, 1906 bis 1916 und wiederum 1917 bis 1918 in Saratow im Russischen Kaiserreich und später in der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik erschienen ist. Sie gilt als erste russlanddeutsche Kolonistenzeitung.

Geschichte 
Bereits zwei Jahre nach ihrer Gründung musste die von Gottlieb Bauer herausgegebene Zeitung im Jahr 1866 wieder eingestellt werden; es war der Redaktion offensichtlich nicht gelungen, unter den deutschen Siedlern genügend Abonnenten anzuwerben. 1906 wurde sie unter demselben Namen erneut herausgegeben. Programmatisches Ziel unter Chefredakteur Johannes Schleuning war die Pflege der Kultur und Sprache der Wolgadeutschen. Veröffentlicht wurden politische Nachrichten, Beiträge zur wolgadeutschen Kultur als auch Erzählungen wolgadeutscher Autoren. Zu den Beiträgern gehörte auch der Germanist und Redakteur August Lonsinger. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs erschienen nur noch russisch-patriotische Texte. Nach der Februarrevolution erfolgte eine Wiederauflage unter dem Titel Saratower Deutsche Volkszeitung, bis diese 1918 von den Bolschewiki endgültig verboten wurde. Hierauf wurde die wolgadeutsche Tageszeitung Nachrichten (1918–1941) gegründet, ein Organ der KPdSU.

Literatur 

 Tatjana Ilarionowa: Die deutsche Presse in Russland und an der Wolga vor 1914. In: Dittmar Dahlmann / Ralph Tuchtenhagen (Hrsg.): Zwischen Reform und Revolution. Die Deutschen an der Wolga 1860–1917. Essen 1994, S. 190–204.
 Olga Kozonkova: Die Presse der Wolgadeutschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Sibylle Schönborn (Hrsg.): Grenzdiskurse. Zeitungen deutschsprachiger Minderheiten und ihr Feuilleton in Mitteleuropa bis 1939. Essen 2009, ISBN 978-3-8375-0035-6, S. 41–56.
 Jörg Riecke / Tina Theobald (Hrsg.): Deutschsprachige Zeitungen im östlichen Europa. Ein Katalog. Bremen 2019, ISBN 978-3-948077-02-0, S. 44–46.
 Hendrik Sittig: Deutschsprachige Zeitungen in Russland. Heimatbuch der Deutschen aus Russland. Stuttgart 2004.

Weblinks 
 Alexander Spack: Geschichte der Wolgadeutschen (2008)

Einzelnachweise 

Deutschsprachige Zeitung im Ausland
Medien (Russland)
Saratow
Russlanddeutsche Ethnie
Wolgadeutsche
Ersterscheinung 1864
Erscheinen eingestellt 1918